Retroacção  positiva, é um conceito usado em diversas áreas do conhecimento que, visa explicar certas evoluções de certos estados tanto em matéria, sociedades, e individualidades.
Na retroacção positiva existe sempre o "controlador" e o "controlado". O "controlador" emite um estímulo e, faz com que o "controlado" inicie o fluxo de efeitos que, para esse fim é criado. Para um equilíbrio harmónico existe a "retroacção negativa" que consiste no efeito contrário.

Em engenharia, este conceito é usado para explicar como funcionam as máquinas que trabalham com calor. Existe o "controlador" que vulgarmente se chama de "termoestato" e o "controlado" que é a sua "resistência". Quando é accionada a fonte de calor, o termoestato emite o estímulo de corrente eléctrica que ao penetrar na resistência (controlado) emite calor. Quando este "calor" atinge uma determinada temperatura, dá-se o efeito de retroacção negativa que consiste em o termoestato travar o estímulo eléctrico produzido até então.

Na vida de todos os dias, assistimos a inúmros casos de retroacção positiva; tanto na rua, como em espaços públicos como em casas privadas.

A simples educação de pais para filhos, é um caso de retroacção. Entende-se retroacção positiva, quando lhes é premitido brincar, fazer actividades de carácter livre. A retroacção negativa dá-se quando os pais decidem que os filhos devem deixar de brincar naquele momento e, estar mais juntos destes.

Engenharia